Vălcineț se poate referi la:

 Localități în Republica Moldova
 Vălcineț - localitate centru de comună în raionul Călărași
 Vălcineț - localitate centru de comună în raionul Ocnița

Localități omonime din Republica Moldova